Die sechste Bundesversammlung trat am 15. Mai 1974 in Bonn zusammen, um den vierten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen.

Zusammensetzung 
Die Versammlung setzte sich aus 1036 Mitgliedern zusammen.

Einzelnachweise 

06
Politik 1974
Mitglieder der 06 Bundesversammlung #Deutschland